Ха́веа (), Ха́бия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 68,59 км². Население — 31909 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 92 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Jávea
 Índice estadístico municipal de Jávea
 Web turística de Jávea
 Web de Turismo de Jávea realizada por la Agencia Valenciana de Turismo
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Web turística de Jávea

Муниципалитеты Аликанте